Князья Волоцкие — угасший русский княжеский род, Рюриковичи, происходящий от Великих князей Московских. 

Род внесён в Бархатную книгу.

Происхождение и история рода 
Борис Васильевич (26 июля 1449 — 1494), шестой сын Великого князя Московского Василия II Васильевича Тёмного (1415 — 1462) и Марии Ярославны (ок. 1418—1484), дочери удельного князя Боровского и Малоярославецкого Ярослава (Афанасия) Владимировича, получил от своего отца в удел город Волок-Ламский (1462). Он стал родоначальником князей удельного Волоцкого княжества, в состав которого (помимо Волока-Ламского) входили города Руза и Ржев.

После смерти Бориса Васильевича († 1494) Волоцкое княжество досталось его старшему сыну Фёдору Борисовичу (1476 — 1513), который  в том же (1494) передал своему младшему брату Ивану Борисовичу города Рузу и Ржев.

Фёдор Борисович († 1513) и Иван Борисович († 1504) умерли бездетными и погребены в Иосифо-Волоцком монастыре. Кроме сыновей Борис Васильевич имел дочерей, из которых Анна была замужем за князем Петром Дмитриевичем Большим Хохолковым-Ростовским.

После их смерти  Волоцкий и Рузский уделы отошли к Москве.

См. также 
 Волоцкое княжество
 Иосиф Волоцкий
 Иосифо-Волоцкий монастырь
 Волоцкие (дворянский род)
 Рюриковичи

Литература 
 
 
 Сычев Н.В. Книга династий. М.: «АСТ», 2006.

Примечания 

Князья волоцкие